Michel Dubois (1937-2021), metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Michel Dubois (1948-2006), pilote automobile français ;
 Michel Dubois (1954-), joueur québécois de hockey professionnel.